Oczarowate (Hamamelidaceae R. Br. in Abel) – rodzina roślin obejmująca 26 rodzajów z około 86 gatunkami. Występują one w rozproszeniu na obszarach pod wpływem klimatu tropikalnego i umiarkowanego, głównie na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach Azji, poza tym w Ameryce Środkowej, wschodniej części Ameryki Północnej i wschodniej części Afryki. Mają duże znaczenie jako rośliny ozdobne, zwłaszcza przedstawiciele rodzajów leszczynowiec i oczar. Cenionego w meblarstwie drewna dostarczają rośliny z rodzajów dwusłupek Distylium i Exbucklandia. Oczar wirginijski jest rośliną leczniczą.

Morfologia 

 Pokrój Drzewa i krzewy.
 Liście Zimozielone lub zrzucane na zimę. Najczęściej skrętoległe, rzadko naprzeciwległe lub niemal naprzeciwległe. Liście ogonkowe z parą lub pojedynczym przylistkiem u nasady. Blaszka niepodzielona i pierzasto użyłkowana, rzadziej trójklapowe i dłoniasto użyłkowane.
 Kwiaty Skupione w szczytowe lub wyrastające w kątach liści różne typy kwiatostanów: kłosy i główki, rzadziej grona i wiechy. Kwiaty jedno- lub obupłciowe, wsparte przysadkami. Zwykle promieniste (grzbieciste tylko u Rhodoleia). Dno kwiatowe różne – płytko lub silnie wgłębione. Działki kielicha w liczbie czterech lub pięciu, czasem całkiem zredukowane. Jeśli obecne to zwykle trwałe. Płatki korony często nieobecne lub wydłużone taśmowato w liczbie czterech lub pięciu. Pręciki są cztery, jest ich pięć lub wiele, w ostatnim przypadku zwykle w dwóch okółkach, z których wewnętrzny to płonne prątniczki. Zalążnia dolna do górnej, powstaje z dwóch owocolistków, które na szczycie są wolne i każdy zwieńczony jest własną szyjką słupka i znamieniem.
 Owoce Skórzaste lub drewniejące torebki otwierające się dwiema lub czterema klapami, zawierające nasiona, czasem oskrzydlone.

Systematyka 
 Pozycja rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Oczarowate tworzą grupę siostrzaną dla rodzin grujecznikowatych i Daphniphyllaceae, wraz z którymi wchodzą w skład rzędu skalnicowców.

Powiązania filogenetyczne rodziny w obrębie rzędu skalnicowców:

 Pozycja w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa oczarowe Takht., nadrząd Hamamelidanae Takht., rząd oczarowce (Hamamelidales Griseb.), rodzina oczarowate (Hamamelidaceae R. Br. in Abel). 

 Podział rodziny:
Podrodzina Exbucklandoideae Harms – 3 rodzaje z 14 gatunkami występującymi w południowo-wschodniej Azji
 Exbucklandia R.W.Br.
 Rhodoleia Champ. ex Hook.
 Mytilaria Lecomte
Podrodzina Disanthoideae Harms
 Disanthus Maxim. – dwukwiat
Podrodzina Hamamelidoideae Burnett – 23 rodzaje z 78 gatunkami
 Chunia H.T.Chang
 Corylopsis Siebold & Zucc. – leszczynowiec
 Dicoryphe Thouars 
 Distyliopsis P.K.Endress
 Distylium Siebold & Zucc. – dwusłupek
 Embolanthera Merr.
 Eustigma Gardner & Champ.
 Fortunearia Rehder & E.H.Wilson – forczenaria
 Fothergilla L. – fotergilla
 Hamamelis L. – oczar
 Loropetalum R.Br. ex Rchb.
 Maingaya Oliv.
 Matudaea Lundell 
 Molinadendron P.K.Endress 
 Neostrearia L.S.Sm.
 Noahdendron Endress, B.Hyland & Tracey 
 Ostrearia Baill.
 Parrotia C.A. Mey. – parocja
 Parrotiopsis (Nied.) C.K.Schneid. – parocjopsis
 Sinowilsonia Hemsl.
 Sycopsis Oliv.
 Tetrathyrium Benth.
 Trichocladus Pers.

Przypisy